Minturn ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Minturn (Arkansas)
 Minturn (Colorado)
 Minturn (Kalifornien)
 Minturn (Maine)
 Minturn (South Carolina)

Minturn ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Minturn Stokes (1867–1937), US-amerikanische Philanthropin und Muse für Künstler
 Kevin Dennerly-Minturn (* 1989), neuseeländischer Badmintonspieler